Geophilidae -  родина губоногих ряду Геофіли (Geophilomorpha), до якої належать такі роди:

Acanthogeophilus
Achilophilus
Alloschizotaenia
Apogeophilus
Arctogeophilus
Arenophilus
Australiophilus
Aztekophilus
Barrophilus
Bebekium
Bithyniphilus
Brachygeophilus
Brachygonarea
Caliphilus
Cephalodolichus
Cheiletha
Chilenophilus
Chomatophilus
Clinopodes
Condylona
Damothus
Dekanphilus
Dinogeophilus
Dschangelophilus
Dyodesmophilus
Dysmesus
Ecuadoron
Eremerium
Erithophilus
Eurygeophilus
Eurytion
Fagetophilus
Filipponus
Folkmanovius
Galliophilus
Garrina
Geomerinus
Geoperingueyia
Geophilus
Geoporophilus
Gnathomerium
Gnathoribautia
Gosipina
Harmostela
Harpacticellus
Horonia
Hovanyx
Hyphydrophilus
Ketampa
Korynia
Kurdistanius
Leptodampus
Lionyx
Luangana
Madageophilus
Malochora
Maoriella
Mixophilus
Nabocodes
Nannocrix
Navajona
Nesomerium
Nicopus
Nothogeophilus
Oligna
Orinomerium
Ortognathus
Pachymerellus
Pachymerinus
Pachymerium
Pandineum
Peruphilus
Photophilus
Piestophilus
Pleurogeophilus
Poaphilus
Polycricus
Polygonarea
Portoricellus
Portoricona
Proschizotaenia
Pseudofagetophilus
Purcellinus
Pycnona
Queenslandophilus
Ribautia
Schendyloides
Schizonampa
Schizonium
Schizopleres
Schizoribautia
Schizotaenia
Sepedonophilus
Serrona
Simophilus
Sogona
Steneurytion
Stenotaenia
Stylolaemus
Synerium
Synthophilus
Taiyuna
Taschkentia
Tasmanophilus
Telocricus
Timpina
Tretechthus
Tuoba
Tweediphilus
Tylonyx
Watophilus
Zantaenia
Zelanophilus
Zygona

Посилання

Родини членистоногих
Губоногі